Dancer (englisch für Tänzer) steht für:

Familienname
 Barry Dancer (* 1952), australischer Hockeyspieler
 Thomas Dancer (um 1750–1811), britischer Arzt und Botaniker

Filme
 Dancer (1991), indischer Spielfilm von Kishore Vyas
 Dancer (2005), indischer Spielfilm von Keyaar

Literatur
 der Originaltitel eines Romans von Colum McCann, siehe Der Tänzer (McCann) (2003)

Musik
 ein Musikstück der Band Queen vom Album Hot Space (1982)

Sonstiges
 Dancer (Software), ein freies Webframework

Siehe auch:
 Dance
 Dancing